Celloconcert nr. 1 (Beamish)
 Celloconcert nr. 1 (Haydn)
 Celloconcert nr. 1 (Penderecki)
 Celloconcert nr. 1 (Saint-Saëns)
 Celloconcert nr. 1 (Sjostakovitsj)
 Celloconcert nr. 1 (Tisjtsjenko)